Cyphomyrmex undet é uma espécie de inseto do gênero Cyphomyrmex, pertencente à família Formicidae.

Distribuição 
São encontradas na Colombia, na Costa Rica, e no Peru.

Formicidae